Lucie Chevalley, née Sabatier le  au Petit-Quevilly et morte le  dans le , est une personnalité protestante française. Elle est déclarée Juste parmi les nations en 1993.

Biographie 
Lucie Chevalley est la deuxième fille du théologien protestant Auguste Sabatier. Elle se marie avec Élie Chevalley, protestant également, juriste et professeur de droit au Caire. Le couple a deux enfants. Elle vit et étudie au Caire, au Liban et en Syrie.  En 1912, elle réalise un doctorat en droit, avec une thèse soutenue à la faculté de droit de Paris, intitulée La Déclaration du droit des gens de l'abbé Grégoire, 1793-1795, étude sur le droit international public intermédiaire. Mais elle ne peut se présenter à l'agrégation de droit, qui n'est alors pas ouverte aux femmes.  

Elle rentre en France en 1920 et s'engage dans la vie associative. Elle fait partie de la section française du Service social international d'aide aux migrants, créé par les Young Women's Christian Association, qui prend le nom de Service social d'aide aux émigrants (SSAE) en 1921. Elle en est la vice-présidente à partir de 1924, puis la présidente de 1932 à 1964. Elle est membre du Conseil national des femmes françaises, qu'elle préside de 1964 à 1970. 

Dès 1940 et durant toute la Seconde Guerre mondiale, elle entre dans la voie de la clandestinité et de l'aide aux Juifs. En 1941, elle entre en lien avec La Clairière, centre social protestant dépendant de l'Oratoire du Louvre et dirigé par le pasteur Paul Vergara, son épouse Marcelle Vergara et Marcelle Guillemot, et participe au sauvetage d'enfants juifs. Elle rencontre David Rapoport et le comité Amelot, et détient une copie du fichier des 900 enfants placés en province par cette œuvre. Elle participe à la création de L'Entraide temporaire. Sa participation aux actions en faveur des enfants juifs lui vaut la reconnaissance de Juste parmi les nations, en 1993.

Après la guerre, elle est membre de l'Église réformée du Foyer de l'Âme, à Paris.

Distinctions 
 1965 : Nansen Refugee Award
 1993 : médaille de Juste parmi les nations

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 . 
 . 
 « Aux origines du travail social professionnel », quelques figures féminines (notice biographique), Vie sociale, 1993, , .

Liens externes 

Personnalité française du protestantisme
Personnalité féminine du protestantisme au XIXe siècle
Personnalité féminine du protestantisme au XXe siècle
Résistante française
Juste parmi les nations français
Naissance en juillet 1882
Naissance au Petit-Quevilly
Décès en octobre 1979
Décès dans le 14e arrondissement de Paris
Décès à 97 ans